Il y eut plusieurs Anne de Rohan :

Anne de Rohan (1485-1529), fille de Jean II de Rohan, épouse en 1517 Pierre II de Rohan Gié, fils du maréchal de Gié ;
 Anne de Rohan (poétesse), (1584-1646), fille de Catherine de Parthenay et de René II de Rohan ;
 Anne de Rohan (1606-1685) ;
 Anne de Rohan (1640-1684), épouse de Louis Charles d'Albert, Duc de Luynes ;
 Anne de Rohan-Chabot (1648 – 1709), épouse de François de Rohan-Soubise, elle est un temps la maitresse de Louis XIV.

Anne
Homonymie dynastique